Мо́а, или динорнисообразные, или мо́аобразные , — отряд вымерших нелетающих травоядных (питались листьями, побегами, фруктами) бескилевых птиц. Обитали в Новой Зеландии. Некоторые особи достигали гигантских размеров. Не имели крыльев (и даже их рудиментов). Выделяют 3 семейства и 9 видов; самые крупные — Dinornis robustus и Dinornis novaezealandiae — достигали в высоту около 3,6 м и весили около 250 кг, а самый маленький — Anomalopteryx didiformis — был размером с индейку.

Вымерли в 1500-х годах, истреблены аборигенами маори. Археологические раскопки на местах стоянок «охотников на моа» показывают, что птицы были истреблены людьми всего через 200 (по другой оценке, меньше чем через 100) лет после заселения Новой Зеландии, которое началось в 1300-х годах. По легендам маори, отдельные представители моа якобы ещё встречались в конце XVIII — начале XIX века, но подтверждений этому не найдено. Оценка общей численности моа (для всех 9 известных видов, вместе взятых) к 1300-м годам колеблется от 58 тыс. до 2,5 млн, с предполагаемой средней плотностью 4,26 особи на 1 км2 территории Новой Зеландии.

В 2011 году в память о них был назван новый вид местных насекомых Leptacis moa.

Ископаемые остатки 
Моа известны по многочисленным ископаемым остаткам, среди которых есть образцы с остатками мягких тканей, яйца, копролиты и следы лап. Большинство находок имеют голоценовый и плейстоценовый возраст, а древнейшие относятся к раннему — среднему миоцену (19—16 млн лет назад). Многие находки происходят из пещер, где может сохраняться ДНК. Это позволило получить некоторую информацию о родственных связях моа.

В 1987 году экспедиция, всё больше углубляясь в систему пещер горы Оуэн в Новой Зеландии, наткнулась на часть мумифицированной лапы лесного малого моа. Она так хорошо сохранилась, что казалось, будто её владелец умер относительно недавно. Но радиоуглеродный анализ показал, что лапа принадлежала моа, который умер около 3300 лет назад.

Моа — единственные птицы, полностью утратившие крылья и даже их кости. У них сохранялся лишь небольшой (с палец размером) рудимент плечевого пояса — скапулокоракоид: кость, образовавшаяся из слитых лопатки и коракоида (у всех летающих птиц они разделены). Сустава для прикрепления плечевой кости на нём не было.

У большинства моа была полностью редуцирована и вилочка (её рудимент сохранялся лишь у рода Dinornis).

Систематика 

Благодаря генетическому анализу многие ранее предполагавшиеся виды, описанные на основании фрагментарных скелетов, были отвергнуты. Ранее отряд делили на 2 семейства (Dinornithidae и Emeidae); в системе Bunce и колег 2009 года выделяют 3 семейства и 9 видов:
 Семейство Dinornithidae — Настоящие моа
 Род 
  (Северный остров)
 Dinornis robustus (Южный остров)
 Семейство Emeidae
 Род Anomalopteryx
 Anomalopteryx didiformis (Северный и Южный остров)
 Род Emeus
 Emeus crassus (Южный остров, восточная часть)
 Род Euryapteryx
  (Северный и восточная часть Южного острова)
 Род Pachyornis
 Pachyornis australis (Южный остров, возвышенности Южных Альп)
 Pachyornis elephantopus (Южный остров, восточная часть)
 Pachyornis geranoides (Северный остров)
 Семейство Megalapterygidae
 Род Megalapteryx
  (Южный остров, возвышенности)

Внешняя классификация 
Анализ ДНК показал, что ближайшими современными родственниками моа являются тинаму. Время разделения их эволюционных линий оценивают в 60 млн лет назад.

Примечания

Литература

Ссылки 

 TerraNature list of New Zealand’s extinct birds.
 Moa Pages.
 TerraNature page on Moa.
 Tree of Life classification and references.
 Big Bird´s Last Stand.

 
†
Виды животных, вымерших после 1500 года
Птицы плейстоцена
†